Johnny 5 peut faire référence à :
Johnny 5, le personnage des films Short Circuit et Short Circuit 2 : Appelez-moi Johnny 5.
J-Five (Johnny Five), un chanteur américain.
John 5, un musicien américain.